Wenceslao o Venceslao -  nombre masculino de ascendencia centroeuropea, su significado es "Aquel que es el hombre más glorioso ".  checo: Václav, también en checo antiguo significa "el hombre más glorioso" del siglo X, Polaco: Wacław, ruso: Vyacheslav, húngaro: Vencel, alemán Wenzel, latín Venceslaus.

Santoral
 28 de septiembre: San Venceslao, duque de Bohemia (Wenceslao I) (907–935 o 929).

Monarcas
 San Venceslao, duque de Bohemia (Wenceslao I) (907–935 o 929).
 Wenceslao II, duque de Bohemia (?–1192).
 Wenceslao I, rey de Bohemia (1205–1253).
 Wenceslao II, rey de Bohemia y Polonia (1271–1305).
 Wenceslao III, rey de Hungría, Bohemia, y Polonia (1289–1306).
 Wenceslao de Luxemburgo, rey de Bohemia (1378–1419) (Wenceslao IV), rey de los romanos y de Alemania (1378–1400).

Otras personas relevantes
 Wenceslao Ayguals de Izco, escritor y editor español.
 Wenceslao, Conejo, Conejo de Cachureos, programa infantil.
 Wenceslao Benítez, militar, marino e ingeniero español.
 Wenceslao Carrillo, político, sindicalista y periodista español.
 Wenceslao Fernández Flórez, narrador, periodista y humorista español, miembro de la Real Academia Española.
 Wenceslao Moreno, ventrílocuo español.
 Wenceslao Paunero, militar uruguayo, nacionalizado argentino, miembro prominente del partido unitario.
 Vicente Wenceslao Querol, poeta español.
 Wenceslao Ramírez de Villaurrutia, diplomático, historiador y político español, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia.
 Wenceslao Retana, periodista, historiador, bibliógrafo y político español.
 Wenceslao Roces, jurista, historiador, traductor y político español.
 Wenceslao Urrutia, abogado, político y diplomático venezolano.
 Rafael Wenceslao Nuñez, escritor y expresidente colombiano.

Localidades 
 Wenceslao Escalante, localidad en el departamento Unión, provincia de Córdoba, Argentina.

Enlaces externos 
 Significado del nombre

Nombres masculinos
Nombres eslavos
Nombres polacos